Dit is een lijst van planetoïden 100201-100300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100201 - || 1994 FD || 19 maart 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100202 - || 1994 GB || 2 april 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100203 - || 1994 GF3 || 6 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100204 - || 1994 GT3 || 6 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100205 - || 1994 GB7 || 11 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100206 - || 1994 HW || 16 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100207 - || 1994 HB1 || 19 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100208 - || 1994 JD2 || 1 mei 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100209 - || 1994 JG5 || 4 mei 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100210 - || 1994 LD1 || 15 juni 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 100211 - || 1994 PF1 || 7 augustus 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 100212 - || 1994 PV3 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100213 - || 1994 PD4 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100214 - || 1994 PJ4 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100215 - || 1994 PV5 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100216 - || 1994 PQ6 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100217 - || 1994 PL7 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100218 - || 1994 PV7 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100219 - || 1994 PG8 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100220 - || 1994 PT10 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100221 - || 1994 PP12 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100222 - || 1994 PU12 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100223 - || 1994 PZ12 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100224 - || 1994 PO13 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100225 - || 1994 PS13 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100226 - || 1994 PJ16 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100227 - || 1994 PR16 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100228 - || 1994 PH17 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100229 - || 1994 PB18 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100230 - || 1994 PN18 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100231 - || 1994 PB20 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100232 - || 1994 PU23 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100233 - || 1994 PL24 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100234 - || 1994 PS24 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100235 - || 1994 PX24 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100236 - || 1994 PS27 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100237 - || 1994 PG31 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100238 - || 1994 PY31 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100239 - || 1994 PE32 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100240 - || 1994 PV33 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100241 - || 1994 PK35 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100242 - || 1994 PS35 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100243 - || 1994 PO37 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100244 - || 1994 QB || 16 augustus 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| 100245 - || 1994 RT2 || 2 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100246 - || 1994 RD3 || 2 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100247 - || 1994 RA7 || 12 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100248 - || 1994 RB13 || 3 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100249 - || 1994 RW13 || 12 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100250 - || 1994 RN15 || 3 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100251 - || 1994 RC17 || 3 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100252 - || 1994 RY25 || 5 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100253 - || 1994 SB2 || 27 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100254 - || 1994 SG4 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100255 - || 1994 SJ5 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100256 - || 1994 SU5 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100257 - || 1994 SF9 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100258 - || 1994 SW10 || 29 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100259 - || 1994 TX4 || 2 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100260 - || 1994 TF5 || 2 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100261 - || 1994 TR6 || 4 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100262 - || 1994 TV10 || 9 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100263 - || 1994 TL11 || 10 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100264 - || 1994 TS11 || 10 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100265 - || 1994 TH14 || 12 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100266 - || 1994 TV14 || 14 oktober 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 100267 - || 1994 TK15 || 14 oktober 1994 || Kiso || Kiso
|-
| (100268) Rosenthal || 1994 TL16 || 5 oktober 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 100269 - || 1994 UM6 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100270 - || 1994 VQ || 1 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100271 - || 1994 VP1 || 3 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100272 - || 1994 VX6 || 1 november 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100273 - || 1994 WO1 || 27 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100274 - || 1994 WU5 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100275 - || 1994 WW12 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100276 - || 1994 XV || 6 december 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100277 - || 1994 XB5 || 2 december 1994 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 100278 - || 1994 YN || 28 december 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100279 - || 1994 YL4 || 31 december 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100280 - || 1995 BQ1 || 26 januari 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100281 - || 1995 BX7 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100282 - || 1995 BZ7 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100283 - || 1995 BU8 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100284 - || 1995 BC14 || 31 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100285 - || 1995 CG3 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100286 - || 1995 CY4 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100287 - || 1995 CK5 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100288 - || 1995 CZ5 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100289 - || 1995 CD6 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100290 - || 1995 CL6 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100291 - || 1995 CM8 || 3 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100292 - || 1995 DP2 || 28 februari 1995 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 100293 - || 1995 DY7 || 24 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100294 - || 1995 DM9 || 24 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100295 - || 1995 EC5 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100296 - || 1995 FB || 21 maart 1995 || Stroncone || Stroncone
|-
| 100297 - || 1995 FU2 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100298 - || 1995 FY6 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100299 - || 1995 FR7 || 25 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100300 - || 1995 FS7 || 25 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten